est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cycloalcane
 cyclobutane, numéro CAS 
  méthylcyclopropane, numéro CAS 

 Alcène
 but-1-ène, numéro CAS 
 but-2-ène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (Z)-but-2-ène, numéro CAS 
 (E)-but-2-ène, numéro CAS 
 2-méthylprop-1-ène ou isobutène, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,